Данкерк има више значења:
 Данкерк (Мериленд)
 Данкерк (Њујорк)
 Данкерк (Индијана)